Joschi ist eine Kurzform der folgenden Vornamen:
 Aljoscha
 Janosch
 Joachim
 Johann
 Jonas
 Josef
 Joshua
 Josua

Siehe auch:
 Joshi

Abkürzung